Tai Chi, Tai-Chi o il Taichi significa:
Tai Chi (o Taiji) – secondo stato di manifestazione del Tao nella cosmologia taoista
Taijiquan – pratica ginnico-spirituale di origine cinese
Taijitu – simbolo taoista raffigurante la fase cosmologica Taiji
Taichi, Nome giapponese